Алексей Середа:
 Середа, Алексей Викторович (род. 2005) — украинский спортсмен, прыгун в воду.
 Середа, Алексей Леонидович (род. 1966) — российский футболист.